Oriente 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Oriente 1ra. Sección, Paraíso, ort, Tabasco, 
 Oriente 1ra. Sección, Comalcalco, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar